Acanfora peut faire référence à:
 Domenico Acanfora – Joueur de billard italien
 Fabrizio Acanfora – Musicien, écrivain, universitaire, blogueur, activiste et artisan italien
 Giovanni Acanfora – Politicien italien
 Renato Acanfora – ancien footballeur italien